Эжен Арнольд До́лмеч (; , , Франция — , Хейзлмир, графство Суррей, Великобритания) — британский музыкант, инструментальный мастер. Один из основателей движения аутентичного исполнительства.

Биография 
Долмеч родился в семье чешско-немецкого происхождения, обосновавшейся во Франции; его отец держал в Ле-Мане небольшую фабрику по производству музыкальных инструментов, где и началось музыкальное образование Долмеча. Учился в Брюссельской консерватории по классу скрипки Анри Вьётана. В 1889 году в Лондоне получил степень бакалавра музыки в Королевском музыкальном колледже, где среди его учителей были скрипач Генри Холмс и органист Фредерик Бридж. Затем некоторое время он работал преподавателем музыки в Далиджском колледже (Лондон). 

Интерес Долмеча к старинной музыке пробудился после знакомства с коллекциями исторических инструментов в Британском музее. В 1893 году Долмеч сделал свою первую лютню, затем — по инициативе Уильяма Морриса — занялся реконструкцией клавесинов и клавикордов. В качестве инструментального мастера он работал на американскую компанию «Chickering» (1905-1911) и на французскую компанию «Gaveau» (1911-1914). В годы работы на «Chickering» жил в Кембридже (штат Массачусетс). При поддержке богатой благотворительницы, мисс Белль Скиннер, Долмеч восстановил ряд редких инструментов, включая спинет, принадлежавший королеве Марии-Антуанетте. Реконструированные Долмечем в США старинные инструменты ныне составляют основу коллекции музыкальных инструментов Йельского университета.

По возвращении в Англию Долмеч в 1919 году основал инструментальную мастерскую в Хейзлмире (графство Суррей), где изготавливал современные копии практически всех разновидностей инструментов XV-XVIII веков, включая виолы, лютни, блокфлейты, различные клавишные инструменты. Его книга 1915 года «Интерпретация музыки XVII — XVIII веков» () стала важной вехой в развитии «исторической» интерпретации старинной музыки. В 1925 году основал летний Международный фестиваль старинной музыки (ныне ), который проводится ежегодно в Хейзлмире.

Долмеч активно участвовал в культурной жизни Лондона, среди его друзей и почитателей были Уильям Моррис, Селвин Имидж, Роджер Фрай, Габриеле д'Аннунцио, Бернард Шоу, Эзра Паунд, Джордж Мур (в романе которого «Эвелин Иннес» воспевается жизнь и творчество Долмеча), У. Б. Йейтс. Долмеч заново открыл музыку английских композиторов для виольного консорта, в том числе Джона Дженкинса и Уильяма Лоуза. Ему также принадлежит заслуга возрождения в Великобритании блокфлейты в равной степени как серьёзного концертного инструмента и как инструмента для домашнего музицирования. 

Долмеч выступал и записывался (с 1920) как исполнитель на блокфлейте и клавишных инструментах. Около 1933 года на клавикорде записал (выборочно) «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха.

В 1937 году Долмеч получил почётную британскую пенсию, а в 1938 году французское правительство присвоило ему звание кавалера Ордена Почетного легиона.

Семья 
Дети А. Долмеча также занимались музыкой и общественной деятельностью: 
 Элен (1878—1924), гамбистка; 
 Натали (1905—89), гамбистка, основательница британского Общества виолы да гамба; 
 Рудольф (1906—42), клавесинист, гамбист; 
 Карл (1911—1997), флейтист, основатель британского Общества блокфлейтистов. После смерти отца возглавил мастерскую, руководил «Международным фестивалем старинной музыки Долмеча» в Хейзлмире;
 Дочь Карла, Жанна-Мари руководила фестивалем Долмеча в Хейзлмире в 1997–2018 годах.

Примечания

Библиография 
 Dolmetsch A. The interpretation of the music of the XVII and XVIII сenturies revealed by contemporary evidence. 2nd ed. London, 1946.
 Donington R. The work and ideas of A. Dolmetsch. Haslemere, 1932.
 Dolmetsch M. Personal recollections of A. Dolmetsch. London, 1958.
 Campbell M. Dolmetsch: the man and his work. Seattle, 1975.

Ссылки 
 Официальный сайт семьи Долмеч  (англ.)

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Академические музыканты Великобритании
Клавесинисты Великобритании
Гамбисты Великобритании
Исполнители старинной музыки
Исполнители на исторических инструментах
Теоретики музыки
Кавалеры ордена Почётного легиона
Мультиинструменталисты Великобритании